Абдулкеримов — фамилия; имеет женскую форму Абдулкеримова.
 Абдулкеримов, Замир Завирович (род. 1971) — российский дзюдоист;
 Абдулкеримов, Шамиль Абдулкеримович (род. 1984) — российский боец смешанных единоборств;